Neuweiler (Baden-Württemberg), een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Neuweiler (Noordrijn-Westfalen), een plaats in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen